

Patronymie
 Claude Grégory, né Claude Zalta (1921-2010), résistant et éditeur français.
 Edward N. Zalta (né en 1952), philosophe des États-Unis
Homonymie